Lenk von Wolfsberg steht für:
 Lenk von Wolfsberg (Adelsgeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht

Lenk von Wolfsberg ist der Familienname folgender Personen:
 August Lenk von Wolfsberg (1821–1889), österreichischer Diplomat
 Jakob Lenk von Wolfsberg (1766–1837), österreichischer Offizier
 Rudolf Lenk von Wolfsberg (1834–1907), österreichischer Offizier
 Wilhelm Lenk von Wolfsberg (1809–1894), österreichischer Offizier und Wissenschaftler